Plusieurs membres de la Maison Farnèse furent cardinaux, dont :
 Alexandre Farnèse (1468-1549), créé cardinal en 1493 par Alexandre VI, élu pape en 1534 sous le nom de Paul III.
 Alexandre Farnèse, dit le jeune ou le Grand Cardinal (1520 – 1589), créé cardinal en 1534 par Paul III
 Ranuccio Farnèse, dit le Petit Cardinal de Saint-Ange (1530–1565), créé cardinal en 1545 par Paul III
 Édouard Farnèse (1573-1626), créé cardinal en 1591 par Grégoire XIV.